Matern (biskup Mediolanu) – żyjący w IV wieku biskup Mediolanu, święty Kościoła katolickiego
 Georg Matern (duchowny) – niemiecki ksiądz katolicki, badacz historii Warmii, brat Kurta Materna
 Georg Matern (malarz) (1921–2005) – niemiecki malarz modernistyczny
Gerhard Matern (1913–2011) – niemiecki duchowny katolicki, profesor, wuj Norberta Materna
 Hermann Matern (1893–1971) – niemiecki polityk KPD, SED i państwowy
 Kurt Matern (1884–1968) – niemiecki malarz i architekt
Norbert Matern (ur. 1934) – niemiecki dziennikarz radiowy i publicysta

Zobacz też 
 Matern (imię)